Lampa Rubena – Lampa elektronowa z ruchomą, zawieszoną sprężyście anodą, wykorzystująca zjawisko naporu wiązki elektronów na powierzchnię anody. Wynaleziona została ona przez Samuela Rubena w 1924 roku w USA. W wyniku mechanicznego oddziaływania wiązki elektronów następuje przesunięcie anody i zwarcie styku umieszczonego na zewnętrznej stronie anody z dodatkowym zestykiem. W wyniku tego zamyka się obwód między anodą a dodatkową elektrodą z zestykiem. Płytka anody jest wykonana z cienkiej sprężystej blaszki o małej bezwładności.
Poza wymienionymi elektrodami lampa zawiera katodę żarzoną oraz siatkę sterującą. Odpowiednia zmiana potencjału siatki wywołuje zwieranie bądź rozwieranie zestyku. Element znalazł zastosowanie do odbioru szybkiej telegrafii oraz w automatyce.

Bibliografia 
 Radjo-amator Polski, Nr. 6, marzec 1928 rok, s. 280.

Linki zewnętrzne 

 U.S. Patent, 1847669, Electron tube apparatus

Lampy elektronowe